Fokino  è il toponimo di due città della Russia:
Fokino  situata nel territorio del Litorale, nell'estremo oriente russo;
Fokino situata nell'oblast' di Brjansk, nella Russia europea occidentale